NGC 4320 (другие обозначения — UGC 7452, IRAS12204+1049, MCG 2-32-18, VCC 599, ZWG 70.36, 8ZW 184, NPM1G +10.0297, PGC 40160) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4320
Дева (созвездие)